Weschnitz ist ein geographischer Name: 

Gewässer:
 Weschnitz, rechter Zufluss des Oberrheins bei Biblis, Kreis Bergstraße, Hessen
 Alte Weschnitz, linker Teilungslauf der Weschnitz zwischen Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg und Lorsch, Kreis Bergstraße, Hessen
 Neue Weschnitz, Abschnittsname der Weschnitz zwischen Abgang und Rücklauf der Alten Weschnitz

Orte:
 Weschnitz (Fürth im Odenwald), Ortsteil der Gemeinde Fürth im Kreis Bergstraße, Hessen
 Lauten-Weschnitz, Ortsteil der Gemeinde Rimbach im Kreis Bergstraße, Hessen